Boduognatus (en català Boduognat) va ser el cabdill del poble celta dels nervis durant la guerra contra Juli Cèsar l'any 57 aC, sent rebutjats amb dificultat per Cèsar a la Batalla del Sabis on l'enemic va ser derrotat i massacrat.

Referències 

Militars gals de la Guerra de les Gàl·lies
Cabdills gals
Belgae
Nervii